Колин Александр Каннингем (, род. 20 августа 1966) — американский актёр.

Биография 
Каннингем родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Стал известен благодаря роли майора ВВС США Пола Дэвиса в телесериале «Звёздные врата: SG-1». Также сыграл роли Брайана Кёртиса в канадском сериале «Следствие ведёт Да Винчи» и Стивена Лефковица в телесериале «Джей-Под». Играл роли активиста Триппа в триллере 2000 года «6-й день» и Маккейба в фильме 2005 года «Электра». Написал сценарий для короткометражного фильма «Стоградусный».

Избранная фильмография

Ссылки 

 Официальный сайт Колина Каннингема

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 20 августа
Родившиеся в 1966 году
Родившиеся в Ванкувере
Актёры по алфавиту